Cormier peut faire référence à :

Botanique 
 Cormier (Sorbus domestica), arbre de la famille des Rosaceae.

Patronyme 
Cormier est un nom de famille français, dont plusieurs représentants ont immigré au Canada. Il est notamment porté par :
 Anne Denieul-Cormier (1928-2023), historienne française ;
 Auréa Cormier (19?-), membre néo-brunswickois de l'ordre du Canada ;
 Bruno Cormier (1919-1991), psychiatre canadien ;
 Claude Cormier (1960-), architecte paysagiste canadien ;
 Clarence Cormier (1930-2012), professeur et homme politique canadien ;
 Clément Cormier (1910-1987), recteur de l'Université Saint-Joseph et recteur fondateur de l'Université de Moncton ;
 Daniel Cormier (1979-), lutteur et pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Derek Cormier (1973-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Ernest Cormier (1885-1980), architecte, ingénieur, professeur et aquarelliste canadien ;
 Édifice Ernest-Cormier, ancien Palais de justice de Montréal
 Fernande Cormier (1888-1964), artiste peintre française.
 François-Xavier Cormier (1846-1906), prêtre catholique et homme d'affaires canadien ;
 Georges Cormier (1869-1955), pilote automobile français,  au raid Pékin-Paris en 1907 ;
 Hyacinthe-Marie Cormier (1832-1916), prêtre dominicain français ;
 Jacqueline Cormier (1937-2007), productrice française ;
 Jean Cormier (1943-2018), journaliste français ;
 Jean-Marc Cormier (1948-), auteur-compositeur et écrivain canadien d'origine française ;
 Lance Cormier (1980-), joueur de baseball américain ;
 Louis-Jean Cormier (1980-), musicien canadien, membre du groupe Karkwa ;
 Manon Cormier (1896-1945), résistante française ;
 Maurice Cormier (1918-1990) homme politique français ;
 Maxime Cormier (1878-1933), homme politique canadien;
 Michel Cormier (1957-), journaliste canadien ;
 Patrice Cormier (1990-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Paul Cormier (1922-2006) dit Monsieur Pointu, violoniste canadien ;
 Pauline Le Cormier (1883-1950), écrivaine française, cofondatrice de l'Union spirituelle des femmes ;
 Rhéal Cormier (1967-2021), joueur de baseball ;
 Robert Cormier (1925-2000), écrivain américain ;
 Robert Cormier (16?-16?), imprimeur français du  ;
 Sarah Cormier, personnage réel qui inspira la pièce La Sagouine d'Antonine Maillet ;
 Sarto Cormier, musicien canadien, membre du groupe Tankasacrer ;
 Serge Cormier (1975-), homme politique canadien ;
 Thomas Cormier (15?-16?), historien et jurisconsulte français.

Toponyme 

Canada
 Anse-des-Cormier, quartier du village de Memramcook, au Nouveau-Brunswick ;
 Cormier Village, hameau du comté de Westmorland, dans la municipalité de Beaubassin-Est au Nouveau-Brunswick ;
 Lac des Cormier (appelé aussi Chimougoui ou lac Niles), lac de la communauté rurale de Beaubassin-Est, au Nouveau-Brunswick ;
France
 Le Cormier (anciennement Martainville-du-Cormier), commune de l'Eure ;
 Le Cormier, hameau de la commune de Limours dans l'Essonne ;
 Le Cormier, hameau de la commune de Berville-la-Campagne dans l'Eure ;
 Le Cormier, hameau de la commune de Gouville dans l'Eure ;
 Le Cormier, village de la commune de La Plaine-sur-Mer en Loire-Atlantique ;
 Le Cormier, lieu-dit sur la commune de Saint-Poix, en Mayenne ;
 Saint-Aubin-du-Cormier, commune de l'Ille-et-Vilaine,
 Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier (1488) ;
 Gare d'Achères - Grand Cormier,  gare ferroviaire de la commune de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, du nom de la Cité du Grand Cormier qu'elle dessert.

Autres 
 Le Cormier, maison d'édition belge
 Le Taxi Cormier (1989), film produit par Michel Lemieux

Liens externes 
 Trésor de la Langue française :  
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France